Proteurrhypara chekiangensis är en fjärilsart som beskrevs av Munroe och Akira Mutuura 1969. Proteurrhypara chekiangensis ingår i släktet Proteurrhypara och familjen Crambidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Fjärilar
chekiangensis